Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1984 in Thessaloniki. An der Olympiade nahmen 88 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Im Gegensatz zu früheren Austragungen wurde dieser Mannschaft auch eine Platzierung in der Abschlusstabelle zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. England

3. USA

4. Ungarn

5. Rumänien

6. Deutschland

7. Frankreich

8. Jugoslawien

9. Bulgarien

10. Niederlande

11. Kuba

12. China

13. Israel

14. Argentinien

15. Island

16. Philippinen

17. Tschechoslowakei

18. Dänemark

19. Brasilien

20. Kanada

21. Polen

22. Australien

23. Chile

24. Schottland

25. Schweden

26. Kolumbien

27. Spanien

28. Italien

29. Indonesien 

In der letzten Runde trat Gegner Thailand nicht an. Der kampflose Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen von Ardiansyah, Handoko, Sinulingga und Barus berücksichtigt.

30. Norwegen

31. Griechenland

32. Portugal

33. Indien

34. Türkei

35. Vereinigte Arabische Emirate

36. Wales

37. Marokko

38. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler Anton Kinzel kam nicht zum Einsatz.

39. Finnland

40. Belgien

41. Albanien

42. Singapur

43. Mexiko

44. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Peter Stuart kam, zum dritten Mal in Folge, bei dieser Olympiade nicht zum Einsatz.

45. Griechenland B

46. Ägypten

47. Dominikanische Republik

48. Tunesien

49. Schweiz

50. Malaysia

51. Sri Lanka

52. Puerto Rico

53. Pakistan

54. Hongkong

55. Irak 

Der zweite Ersatzspieler M. A. Fimran wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

56. Irland

57. Paraguay 

Der am Spitzenbrett gemeldete Spieler Zenón Franco Ocampos kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

58. Algerien

59. Zypern

60. Uganda 

Der zweite Ersatzspieler M. Kibuuka kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

61. Thailand 

Thailand trat zum letzten Spiel gegen Indonesien nicht an. Die kampflose Niederlage ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen von Chaivichit, Rittiphunyawong, Lertmlianmit und Nainapalert eingerechnet.

62. Bangladesch

63. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler S. Randi wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

64. Andorra

65. Malta

66. Libanon

67. Honduras

68. Luxemburg

69. Bahrain 

Der zweite Ersatzspieler K. Mohsin wurde nicht eingesetzt.

70. Simbabwe 

Der zweite Ersatzspieler L. Katz wurde nicht eingesetzt.

71. Trinidad und Tobago 

Der zweite Ersatzspieler H. Deane wurde nicht eingesetzt.

72. Nigeria

73. Suriname

74. Libyen

75. Kenia 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Aslam Adam wurde nicht eingesetzt.

76. Jordanien 

Der an Brett 4 aufgestellte Spieler Hapez Bakr wurde nicht eingesetzt.

77. Jamaika

78. Angola

79. Guernsey / Jersey

80. Britische Jungferninseln

81. Papua-Neuguinea

82. Japan

83. Amerikanische Jungferninseln 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler J. Berglund wurde nicht eingesetzt.

84. Monaco

85. Bermuda

86. Mali

87. San Marino 

Der zweite Ersatzspieler A. Muccioli wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

88. Palästina 

Die Mannschaft vertrat den Palästinensischen Schachverband mit Sitz in Beirut; ihre Mitglieder stammten nicht aus den besetzten Gebieten, sondern waren in verschiedenen arabischen Staaten ansässig.

Quellen 
 Schacholympiade 1984 bei olimpbase.org

Einzelnachweise 

1984
Schach 1984
Schach (Griechenland)
Sport (Thessaloniki)